Ajax bezeichnet:

 Ajax (Programmierung), kurz für Asynchronous JavaScript and XML, ein Konzept der Webprogrammierung
 Ajax (Sophokles), eine Tragödie von Sophokles
 (1404) Ajax, ein Asteroid
 General Dynamics Ajax, ein Schützenpanzer

Personen:
 Aias der Telamonier (Ajax der Große), Sohn des Königs Telamon von Salamis, Held im Trojanischen Krieg
 Aias der Lokrer (Ajax der Kleine), König von Lokris, Held im Trojanischen Krieg
 Ajax (Missionar), westgotischer Missionar der Sueben (5. Jahrhundert)
 Henrik Ajax (* 1980), schwedischer Komponist und Pianist
 Lisa Ajax (* 1998), schwedische Sängerin

Vereine:
 Ajax Amsterdam, Fußballverein aus Amsterdam
 Ajax Cape Town, Fußballverein aus Kapstadt
 Ajax Köpenick, Berliner Handballverein
 FC Ajax Lasnamäe, estnischer Fußballverein

Fahrzeughersteller und -marken:
 The Ajax Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901–1903)
 Parker Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914–1915)
 Ajax Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1920–1921)
 Ajax Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1925–1926)
 Briscoe Frères, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Ajax AG, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller

Schiffe:
 HMS Ajax, diverse Schiffe der britischen Royal Navy
 Ajax-Klasse (1880), eine Panzerschiffklasse der Royal Navy
 ein britisches Frachtschiff der Agamemnon-Klasse (1929)
 Ajax (Q 148), ein französisches U-Boot im Zweiten Weltkrieg
 USS Ajax (AR-6), ein Schiff der US Navy

Produkte und Marken:
 eine der ältesten erhaltenen Originaldampflokomotiven Kontinentaleuropas, siehe KFNB – Minotaurus und Ajax
 eine Haushaltsreinigermarke von Colgate-Palmolive

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ajax (Louisiana), im Natchitoches Parish
 Ajax (Pennsylvania), im Venango County
 Ajax (South Dakota), im Pennington County
 Ajax (Texas), im Panola County – nicht mehr existent
 Ajax (Virginia), im Pittsylvania County
 Ajax (West Virginia), im Mingo County

Ort in Kanada:
 Ajax (Ontario)

Siehe auch:
 Operation Ajax, eine CIA-Operation im Iran

AJAX